

Населені пункти та їхні частини

 Бялкі — село в гміні Тлущ Воломінського повіту Мазовецького воєводства
 Бялкі — село в гміні Седльце Седлецького повіту Мазовецького воєводства
 Бялкі — село в гміні Садлінкі Квідзинського повіту Поморського воєводства
 Бялкі — частина села Верещин у гміні Уршулін Володавського повіту Люблінського воєводства
 Бялкі — частина села Ґоломб у гміні Міхів Любартівського повіту Люблінського воєводства

Примітки